Insoupçonnable est le titre des œuvres suivantes :
 Insoupçonnable (Above Suspicion), série télévisée britannique diffusée entre 2009 et 2012 ;
 Insoupçonnable, film français de Gabriel Le Bomin sorti en 2010 ;
 Insoupçonnable, téléfilm français de Benoît d'Aubert diffusé en 2011 ;
 Insoupçonnable (The Hunt for the I-5 Killer), téléfilm canadien d’Allan Kroeker diffusé en 2012 ;
 Insoupçonnable, mini-série télévisée française (autre titre : Dans l'ombre du tueur) diffusée à partir de 2018.